Druga HNL u sezoni 2020./21. je natjecanje za drugoligaške hrvatske klubove. Liga se sastoji od 18 momčadi. Igra se dvokružnim sustavom (34 kola).  
Prvak ostvaruje direktan plasman u 1. HNL.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, više je utakmica odgađano.  
Prvak lige je postao "Hrvatski dragovoljac" iz Zagreba dok su iz lige ispali Junak iz Sinja i Međimurje iz Čakovca a Hajduk 2 je objavio da gasi svoju momčad.     

U lipnju su 3 momčadi treće HNL igrale kvalifikacije za popunu druge HNL u sezoni 2021/2022, Belišće (prvak 3.HNL istok), Jarun (prvak 3.HNL središte) i Mladost Ždralovi (prvak 3.HNL sjever).  Prvo su u pretkolu igrali Mladost Ždralovi i Jarun gdje je Jarun prošao u finale kvalifikacija s 1-0 (igrano u Bjelovaru) a u finalu su pobijedili Belišće 2-0 i time se plasirali u Drugu HNL sezone 2021./2022.

Momčadi

Ljestvica

Rezultati 
Sezona 2020./21. odigrava se u 34 natjecateljska kola.  
''Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2021.

Najbolji strijelci lige 
Izvori: 
 
Strijelci 10 i više pogodaka: 

 ''Ažurirano: 25. lipnja 2021.

Povezani članci  
 1. HNL 2020./21. 
 3. HNL 2020./21. 
 4. rang HNL-a 2020./21. 
 5. rang HNL-a 2020./21. 
 6. rang HNL-a 2020./21. 
 7. rang HNL-a 2020./21. 
 Hrvatski kup 2020./21.

Vanjske poveznice 
 druga-hnl.com, Službene stranice 2. HNL 
 2. HNL na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza

Izvori 
 druga-hnl.com, Raspored i rezultati natjecanja Druge HNL  
 druga-hnl.com, Glasila  
 hns-cff.hr/natjecanja/druga-hnl 
 hns-cff.hr/natjecanja/druga-hnl (2020./21.), wayback arhiva  
 int.soccerway.com, 2. HNL 2020./21. 
 rsssf.com, ''Croatia 2020/21, 2. HNL 
 sportnet.hr, Druga HNL 2020/21 
  

2020-21
 2